Wytok – wieś w woj. zachodniopomorskim
 Wytok – pomocnicza część rzędu końskiego